felföld: magasan fekvő fennsík; az alföld ellentéte. Földrajzi nevek részeként is használatos, pl.: Skót-felföld

Felföld vagy Felső-Magyarország: régi földrajzi elnevezés, amely a történelmi Magyar Királyság északi, magasabban elterülő területeit jelölte a 19. század előtt

Felföld vagy Palócföld: néprajzi táj, amely a földrajzi névvel meghatározott terület magyarlakta vidékeit jelöli (az egykori Hont, Nógrád és Gömör vármegyék területe, valamint Heves és Borsod hegyvidéki része)

Források